WildCard is Terence Trent D'Arby's vijfde album, voor het eerst verschenen in 2001 (Universal Germany) en later, in 2002, via zijn eigen indielabel Sananda Records.

Tracks 
O Divina - 4:17
Designated Fool - 4:12
My Dark Places - 4:06
The Inner Scream - 4:24
SRR 636* - 3:43
Drivin' Me Crazy - 3:21
Suga Free - 3:52
Shalom - 3:43
Ev'rythang - 3:32
Love Can You Hear Me? - 3:19
Sweetness - 3:13
Reflecting - 3:26
Be Willing - 3:36
Goodbye Diane - 4:37
...And They Will Never Know - 3:13
Sayin' About You  - 3:49
Shadows  - 4:18
Benediction: Sugar Ray - 3:25
Testify (Japan only bonustrack) - 5:00

In 2002, WildCard! - The Jokers' Edition. 

O Divina - 4:17
Designated Fool - 4:05
My Dark Places - 4:12
The Inner Scream - 4:22
SRR 636* - 3:44
Drivin' Me Crazy - 3:20
Suga Free - 3:52
What Shall I Do? - 5:11
Testify - 4:53
Shalom - 3:44
Girl - 3:57
Ev'rythang - 3:29
Sweetness - 3:10
Some Birds Blue - 3:32
Be Willing - 3:36
Goodbye Diane - 4:37
...And They Will Never Know  - 3:09
Sayin' About You  - 3:35
Shadows - 4:22

Externe link
Officiële website met o.a. een uitgebreide discografie.

Muziekalbum van Terence Trent D'Arby